Salicor puede referirse a:

 el nombre común de la planta Salsola soda; o
 el nombre común de la planta Sarcocornia fruticosa.